Тиффани Майнкс (, род. 10 октября 1971 года, , Калифорния, США) — американская порноактриса и режиссёр. Она является членом Залов Славы AVN и XRCO.

Карьера 
В 1992 году Тиффани Майнкс переехала в Лос-Анджелес, где жила со своей бабушкой, и начала работать в качестве экзотической танцовщицы. Её первая работа на камеру была для видео Penthouse, в то время как её первая роль была в порнофильме «The DJ».

В 1998 году она написала, создала, была режиссёром и играла главную роль в фильме «Asswoman в стране чудес».

Майнкс снялась более чем в 500 порнофильмах. Она была введена в AVN Зал славы в 2001 году и XRCO Зал славы в 2003 году.

Награды и номинации 
 1992 XRCO Award — Best Group Scene — Buttman’s Face Dance 1
 1994 AVN Award — Best Anal Sex Scene — Video — Sodomania 5: Euro/American Style
 1994 °F.O.X.E. Award — Female Fan Favorite
 1998 °F.O.X.E. Award — Female Fan Favorite
 1998 XRCO Award — Best Girl-Girl Scene — Miscreants
 1999 XRCO Award — Best Group Scene — Asswoman in Wonderland
 2001 Зал славы AVN
 2003 Зал славы XRCO
 2007 AVN Award — Best Sex Scene Coupling — Video — Slave Dolls 2

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Эротические фотомодели США
Члены Зала славы AVN
Члены Зала славы XRCO
Члены Зала славы Legends of Erotica